Licantropia – condizione delle creature leggendarie condannate a trasformarsi in una bestia feroce ad ogni plenilunio
Licantropia clinica – sindrome psichiatrica che induce chi ne è affetto a credere di potersi trasformare in un animale
Licantropia – serie di film horror
Licantropia – terzo film della serie cinematografica

Pagine correlate 
Lycanthropy
Licantropi (disambigua)